Por Edinburg pode estar à procura de:
 Edinburg (Dacota do Norte)
 Edinburg (Illinois)
 Edinburg (Texas)
 Edinburg (Virgínia)

Desambiguações de topônimos